Bío-Bío, Bío Bío, Biobío oder BioBio steht für:
 Río Bío Bío, Fluss in Chile
 Región del Bío-Bío, Region in Chile
 Provinz Bío-Bío, Provinz in Chile
 Radio Bío-Bío, chilenischer Radiosender